Ел Фуерењо има више значења:

 Ел Фуерењо (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Фуерењо (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Фуерењо (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Фуерењо (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику